«Белоснежка» () — чёрно-белый художественный фильм испанского режиссёра Пабло Бергера, снятый в стилистике немого кино, вышедший в 2012 году. Основан на сказке братьев Гримм «Белоснежка». Действие происходит в романтически реконструирнованной Андалусии 1910-х годов — время становления немого кино. В главных ролях — Марибель Верду и . В российский прокат фильм вышел 14 февраля 2013 года.

Сюжет 
Севилья, 1910-е годы. Знаменитый матадор Антонио Вияльта во время очередного поединка тяжело ранен быком по кличке Люцифер, и попадает в госпиталь. Спустя несколько часов, его супруга Кармен де Триана умирает при родах. В госпитале, Антонио, потрясенный смертью жены, игнорирует дочь и отворачивается от неё. Энкарна, медсестра ухаживающая за парализованным Антонио и привлечённая его богатством и известностью, выходит за него замуж и становится полной хозяйкой в его имении. Дочь Антонио, маленькая Кармен, лишённая матери и изолированная от отца Энкартой, растёт попечением бабушки Доньи Кончи, но та внезапно умирает.

Кармен перевозят в роскошное имение, которым командует Энкарна, и там она оказывается в положении домашней прислуги: её поручаются самые грязные и тяжёлые работы. Кармен категорически запрещено подниматься на второй этаж особняка.

Однажды петух Пепе, единственный друг Кармен, убегает. В погоне за петухом, Кармен попадает на второй этаж и там она видит своего парализованного отца в инвалидной коляске, которого она узнает по портрету. Кармен узнаёт, что Энкарна полностью изолировала отца от общения и с ней, и с внешним миром. Сама Энкарна развлекается с шофёром — любовником и помощником в её злодеяниях. В последующие месяцы Кармен тайком посещает отца и получает от него уроки корриды. Энкарна случайно узнаёт об этих визитах, приказывает прислуге убить Пепе и подать Кармен на обед. Кармен узнаёт петуха по повязке и отказывается от страшного блюда. Энкарна угрожает Кармен в следующий раз расправиться и с ней, если та не будет слушаться.

Проходят годы, и Кармен вырастает в очаровательную девушку. В это время Энкарна убивает Антонио: сбрасывает его на коляске с лестницы, инсценируя несчастный случай. Вскоре Энкарна решает избавиться и от Кармен, и посылает её собирать цветы в дикий лес, приказав шофёру её убить. Шофер топит Кармен в ручье и уезжает.

Вечером находившуюся в бессознательном состоянии Кармен находит группа из семи карликов, возвращает её к жизни и переносит в своё жилище. Кармен, у которой после попытки утопления случилась амнезия, ничего не помнит о своём прошлом, поэтому её решают назвать Белоснежкой как в сказке Братьев Гримм. Эта группа карликов, называющаяся «Карлики-торреро», гастролирует по провинции, и Белоснежка присоединяется к ним. Однажды, во время представления Белоснежка спасает старшего карлика, Хесусина от атак молодого бычка, инстинктивно проявив при этом качества матадора. Эпизод вызывает восторг публики, и карлики предлагают Белоснежке работать с ними. Последующие представления имеют такой грандиозный успех, что вскоре группу приглашают выступить на главной арене для боя быков в Севилье. Энкарна узнаёт Кармен по фотографии в журнале и едет в Севилью, приготовив яблоко с впрыснутым внутрь ядом.

В Севилье Хесусин, терзаемый ревностью к успеху Белоснежки, меняет таблички у вольера так, чтобы Белоснежке достался самый крупный и свирепый бык по кличке Сатана, который бы расправился с ней. Перед боем Белоснежка встречает дона Карлоса, аподерадо (антрепренёр торреро) Антонио; тот узнает её и напоминает об отце. В результате к Белоснежке возвращается память и она вспоминает об уроках корриды, данных ей отцом. К восторгу арены, Белоснежка блестяще проводит бой. В конце боя, толпа голосует за то чтобы бык был прощён, и бык спасается бегством через торриль. Во время чествования к Белоснежке подходит Энкарна и предлагает своё отравленное яблоко. Несмотря на то, что Белоснежка узнает Энкарну, причинившую ей столько страданий, она надкусывает это яблоко и почти сразу же падает навзничь. Карлики узнают Энкарну и преследуют её, загоняя в загон, где она становится жертвой быка.

Впоследствии карлики продолжают путешествовать по ярмаркам, зарабатывая на жизнь показом нетленной мёртвой Белоснежки в стеклянном гробу в качестве аттракциона. Безутешный карлик Груньон, влюблённый в Белоснежку, ложится спать с ней в гроб каждую ночь. В последнем кадре мы видим как по щеке у «мёртвой» Белоснежки скатывается слеза, а значит, надежда остается…

В ролях

Номинации и награды 
На Международном кинофестивале в Торонто фильм номинировался на
Discovery Award Международной федерации кинопрессы, однако уступил шведской драме «Девушка по вызову». В том же году Макарена Гарсия получила Серебряную раковину лучшей актрисе на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, а Паблу Бергеру достался Специальный приз жюри. Фильм также участвовал в номинации на Золотую раковину за лучший фильм.

XXVII церемония вручения премии «Гойя» принесла фильму десять наград, в том числе «Лучший фильм», «Лучший актёр» (Даниель Хименес Качо), «Лучшая актриса» (Марибель Верду), «Лучшая операторская работа» и семь других призов. Также в 2013 году фильм получил премию Европейской киноакадемии за костюмы, был также номинирован в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Чёрно-белые фильмы Испании
Немые фильмы Испании
Немые фильмы Франции
Фильмы о Севилье
Экранизации произведений братьев Гримм
Фильмы-драмы Испании
Фильмы-драмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы 2012 года
Фильмы Испании 2012 года